Sutamarchán kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Sutamarchán (ort), Boyacá, 
 Sutamarchán (kommun), Boyacá,